Die ReidBuilt Homes Edmonton Open 2015 fanden vom 23. bis 28. November 2015 in Edmonton, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Kategorie PSA 35.
 
Vorjahressieger Simon Rösner nahm nicht erneut teil. Karim Abdel Gawad gewann das Turnier mit einem Finalsieg gegen Mohamed Abouelghar mit 10:12, 11:6, 11:8 und 11:9.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Shahier Razik einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 35.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

 
PSA World Tour 2015/16
Squashturnier in Edmonton